Dubie steht für:

 Dubie (Kysucké Nové Mesto), ein Ortsteil von Kysucké Nové Mesto in der Slowakei
 Dubie (Krakowski), ein Ort im Powiat Krakowski in Polen
 Dubie (Demokratische Republik Kongo), ein Ort in der Demokratischen Republik Kongo
 polnischer Name von Dubje, ein Ort in der Ukraine

Dubie oder Dubié ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Dubie (* 1959), US-amerikanischer Politiker und Vizegouverneur von Vermont 
 Josy Dubié (* 1940), belgischer Politiker

Siehe auch:
 Dubí (Begriffsklärung)
 Doubí